Kūh-e Sar Ḩadd (persiska: کوه سر حدّ) är ett berg i Iran.   Det ligger i provinsen Kerman, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Teheran. Toppen på Kūh-e Sar Ḩadd är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Kūh-e Sar Ḩadd är kuperad västerut, men österut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Kūh-e Sar Ḩadd. Runt Kūh-e Sar Ḩadd är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Derījān,  km nordost om Kūh-e Sar Ḩadd. Trakten runt Kūh-e Sar Ḩadd är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. 

Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Kerman (provins)
Berg i Iran 2000 meter över havet eller högre